Die Baseball-Europameisterschaft 2001 war die 27. Baseball-Europameisterschaft. Die Endrunde fand vom 28. Juli bis 5. August 2001 in Bonn, Köln und Solingen statt. Europameister wurde der Titelverteidiger Niederlande, die sich im Finale mit 4:0 gegen Russland durchsetzen konnten. Gastgeber Deutschland wurde Siebter. Schweden und die Ukraine steigen als Elfter bzw. Zwölfter in die B-Gruppe ab.

Die EM war gleichzeitig das Qualifikationsturnier für die Baseball-Weltmeisterschaft 2003 in Kuba, für die sich die vier Halbfinalisten qualifizierten.

Austragungsorte 
Nach 1957 in Mannheim und 1969 in Wiesbaden war Deutschland zum dritten Mal Ausrichter der Baseball-EM. Neben dem für 1,05 Millionen DM umgebauten Baseballstadion Rheinaue im Bonner Freizeitpark Rheinaue, in dem unter anderem Eröffnungsspiel und Finale stattfanden, waren das Kölner Reit- und Baseballstadion und der Solingener Baseballpark Weyersberg Austragungsorte des Turniers.

Vorrunde

Gruppe A 
Endstand:

fett: Viertelfinale erreichtkursiv: Abstiegsrunde*, **: Platzierung nach direktem Vergleich.

Gruppe B 

Endstand:

fett: Viertelfinale erreichtkursiv: Abstiegsrunde*: Platzierung nach Runs-Verhältnis aus direktem Vergleich.

Endrunde

Platzierungsspiele

Abstiegsrunde 
Endstand:

kursiv: Abstieg in die B-Gruppe

Platzierung 

fett: qualifiziert für Baseball-Weltmeisterschaft 2003kursiv: Abstieg in die B-Gruppe

Einzelnachweise 

2001
Sportveranstaltung in Nordrhein-Westfalen
Baseball 2001
Baseball (Deutschland)